Фрэнсис Мэйнард (, род. 5 мая 1962) — коста-риканский шахматист.

Чемпион Коста-Рики 1984 г.

В составе сборной Коста-Рики участник четырех шахматных олимпиад (1986, 1988, 1990 и 2002 гг.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Ф. Мэйнарда в базе Chessgames
 Личная карточка Ф. Мэйнарда на сайте 365Chess

Шахматисты Коста-Рики
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад